V pour Vendetta (V for Vendetta) est une bande dessinée scénarisée par Alan Moore.
V pour Vendetta (V for Vendetta) est un film américain de James McTeigue, en 2006, adaptation de la BD.

Voir aussi